Vexillum (znak bojowy) – znak bojowy rzymskich legionów
 Vexillum (zespół muzyczny) – zespół epic/power metalowy